Orgels van de Nieuwe Kerk (Amsterdam)
Orgels van de Nieuwe Kerk (Ede)